Transgression est l'action de ne pas respecter une obligation, une loi, un ordre, des règles et peut désigner :

 , album de Fear Factory sorti le  ;
 Transgression, film américain de Herbert Brenon sorti en 1931 ;
 Transgression est un concept en théorie de la cohomologie.

Voir aussi
Transgression marine  en géologie